Family Tree:

 Family Tree — альбом музыканта Ника Дрейка.
 Family Tree DNA — компания США, специализирующаяся на проведении ДНК-тестов.
 Family Tree Builder — бесплатная программа, «построитель генеалогического дерева».

См. также 
 Шаблон:Familytree